Altersbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Altersbach, Ortsteil der Stadt Steinbach-Hallenberg im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen

Gewässer:
 Altersbach (Elz), am Oberlauf Kandelbächle, linker Zufluss der Elz in Kollnau, Stadt Waldkirch, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Altersbach (Fichtenberger Rot), linker Zufluss der Fichtenberger Rot zwischen Böhringsweiler, Gemeinde Großerlach, Rems-Murr-Kreis und Hohenegarten, Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, beide Baden-Württemberg. Siehe Liste der Zuflüsse der Fichtenberger Rot
 Altersbach (Hofstetterbach), linker Zufluss des Hofstetterbachs (zum Mühlenbach, zur Kinzig) in Hofstetten, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Altersbach (Mondsee), südöstlicher Zufluss des Mondsees (zur Seeache, zum Attersee) in der Katastralgemeinde Oberburgau, Gemeinde Sankt Gilgen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Bundesland Salzburg 
 Altersbach (Röthbach), rechter Zufluss des Röthbachs (zur Sims) nach Niedermoosen, Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Altersbach (Schaufelbach), Oberlauf des Schaufelbachs an der Gemeindegrenze von Obersontheim zu Bühlerzell, beide Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Alterbach (Begriffsklärung)
 Aldersbach (Begriffsklärung)